Aeroport kan henvise til:

 Et andet ord for lufthavn
 Aeroport (Moskvas metro) - station på Zamoskvoretskajalinjen i Moskvas metro
 Aéroport Paris-Charles de Gaulle